Lampertheim (Bas-Rhin)
 Lampertheim (Németország)